Кирхдорф (Тироль) () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Кицбюэль. .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Эрнст Швайгер (UKGL) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 Партия UKGL занимает 6 мест.
 местный список: 3 места.
 СДПА занимает 2 места.
 местный блок: 2 места.
 местный блок: 1 место.
 местный блок: 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля